Pachypus est un nom de plusieurs genres :
 Pachypus Dejean, 1821 est un genre de coléoptères 
 Pachypus Cambridge, 1873 est un genre d'araignées replacé par Steriphopus
 Pachypus Lutz, 1930 est un genre d'anoures synonyme de Leptodactylus

Synonyme de genre d'anoures (nom scientifique)
Leptodactylinae
Palpimanidae
Synonyme de genre d'araignées (nom scientifique)